Анастасія Мискіна була чинною чемпіонкою і змогла захистити свій титул, перемігши у фіналі Олену Дементьєву з рахунком 7–5, 6–0.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші четверо сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.

  Амелі Моресмо (знялась через розтягнення лівого аддуктора)
  Ліндсі Девенпорт (півфінал)
  Анастасія Мискіна (переможниця)
  Світлана Кузнецова (чвертьфінал)
  Олена Дементьєва (фінал)
  Віра Звонарьова (чвертьфінал)
  Вінус Вільямс (чвертьфінал)
  Надія Петрова (2-ге коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Kremlin Cup Draw 

2004
Кубок Кремля